O Núcleo de Estudos em Ética e Desconstrução ou NEED  foi criado em 2002 pelo Prof. Paulo Cesar Duque-Estrada e alguns de seus alunos da pós-graduação do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - (PUC-Rio).

O NEED dedica-se ao estudo do pensamento do filósofo francês Jacques Derrida e publicou três livros:

 Às Margens - a propósito de Derrida (2002)
 Ética e Desconstrução - ecos de Jacques Derrida (2004)
 Espectros de Derrida (2008)

Ver também 
 Desconstrução

Ligações externas 
 
 
 

Need
Desconstrução